Ilan Zeiger – cestista israeliano
 Joanna Zeiger – ex triatleta statunitense
 Paul Zeiger – calciatore francese